Лос Арболес има више значења:

 Лос Арболес (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Арболес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Арболес, Гумаро Ескобар (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Арболес (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арболес (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арболес (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Арболес, Колонија де ла Круз (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Арболес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику